

Географія 
 Блаунт (округ, Теннессі)
 Блаунт (округ)
 Блаунт (округ, Алабама)

Особи 
 Вільям Блаунт () (26 березня/6 квітня 1749(17490406) — 21 березня 1800) — державний діяч США.
 Елізабет Блаунт () — фаворитка короля Англії Генріха VIII, яка народила йому позашлюбного сина Генрі Фіцроя.
 Сесіль Блаунт Де Мілль (англ. Cecil Blount DeMille, 12 серпня 1881 — 21 січня 1959) — американський кінорежисер та продюсер, лауреат премії «Оскар».
 Томас Блаунт (; імовірно після 1348 — ) — англійський лицар, депутат палати громад, наближений короля Річарда II.